Municipio de Hurricane puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hurricane (condado de Cleveland, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Hurricane (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Hurricane (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Hurricane (condado de Saline, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Hurricane (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Hurricane (condado de Fayette, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Hurricane (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Hurricane (condado de Lincoln, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.